Banco di Sicilia – storico istituto di credito italiano
Palazzo del Banco di Sicilia – edificio di Caltanissetta
Sede storica del Banco di Sicilia – edificio di Firenze
Banco di Sicilia Ribera – società di pallacanestro